(1968- ), joueur tchèque de volleyball,
Jan Stejskal (1962- ), footballeur tchèque,
 (1982- ), joueur tchèque de hockey,
Joe Stejskal (1988- ), joueur américain de hockey,
 (1897–1942), artiste tchèque.